Аксис может означать:
 Аксис () — индийский пятнистый олень.
 Аксис или Эпистрофей — второй шейный позвонок у наземных позвоночных животных и человека.

Axis
 Axis — рекорд-лейбл расположенный в Чикаго и специализирующийся на выпуске техно-музыки.
 Axis — браузер, разработанный компанией Yahoo!, предназначенный для мобильных устройств Apple.